Васи́лий Григо́рьевич Зашквара (; 14 января 1902, Павлоград, Екатеринославская губерния — 1989, Харьков) — советский украинский учёный, инженер-металлург, профессор. Работал в различных промышленных, проектных и учебных заведениях, пока в 1931 году не был переведён в проектный институт . В 1938—1939 годах находился под следствием по сфабрикованному обвинению в разведывательной деятельности. Директор Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института в 1947—1965 годах. Профессор кафедры химической технологии в Харьковском инженерно-экономическом институте. Занимался вопросами улучшения технико-экономических показателей доменного и коксохимического производств, механизацией трудоёмких процессов на коксохимических заводах.

Биография 
Василий Зашквара родился 14 января 1902 года в семье служащего в уездном городе Павлограде Екатеринославской губернии. Украинец по национальности. Начальное образование получал в приходской школе и городском училище. Трудовую деятельность начал в 1917 году, работал столяром. В следующем году поступил в Елизаветградский социально-экономический политехникум, который окончил в 1921 году. Позже работал на металлургическом производстве, в 1925 году стал чертёжником металлургической лаборатории, а в 1926 году старшим исследователем в мартеновском цехе металлургического завода им. Петровского. В следующем году перешёл работать в Днепропетровский филиал Гипромеза, где последовательно занимал должности чертёжника, конструктора и инженера. Параллельно учился на химико-технологическом отделении металлургического факультета Днепропетровского горного института, которое окончил в 1928 году со специальностью инженера-металлурга. Позже проходил срочную службу в Красной Армии.

С 1929 года работал в Днепропетровском отделении Коксостроя в должности группового инженера и ассистентом в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1931 году Зашквара переехал в Харьков, из-за перевода его в проектный институт . На новом месте работы последовательно занимал должности руководителя угольной группы, старшего инженера, начальника конструкторского сектора, заместителя начальника углекоксового сектора, в 1937—1938 годах исполняющего обязанности главного инженера. Для ознакомления с организацией и технологией коксохимической промышленности США был отправлен в командировку. Во время путешествия, в 1933—1934 годах, Зашквара посетил предприятия корпорации  в Нью-Йорке, Питтсбурге, Филадельфии, Детройте и Буффало.

Заместитель главного инженера института Гипрококс Василий Зашквара был арестован 5 июля 1938 года. Его обвиняли по статье 546  за «разведывательную деятельность». Прокуратура Харьковской области закрыла дело Зашквары и освободила его из-под стражи 26 июля 1939 года по статье 1972 Уголовно-процессуального кодекса УССР. В биографическом сборнике «Провідні вчені Харківського національного економічного університету» утверждается, что обвинения против Зашквары были сфальсифицированы.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации и работал на руководящих должностях инженерно-конструкторской службы Гипрококса. Он занимался разработкой и реализацией проектов по модернизации коксохимических и металлургических предприятий Урала, а также повышению их эффективности. Позже занимался восстановлением коксохимических предприятий Донбасса и Поднепровья. Был отмечен государственными наградами за ликвидацию аварии при пуске 3-й коксовой батареи Новокузнецкого металлургического комбината и создание первого в СССР роторного вагоноопрокидывателя.

В 1947 году возглавил Украинский научно-исследовательский углехимический институт. Через два года защитил в спецсовете Харьковского инженерно-экономического института диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Организация приёма и хранения угля на коксохимических заводах». В 1957 году Василию Зашкваре было присвоено учёное звание старшего научного сотрудника, а через пять лет он получил степень доктора технических наук по совокупности научных трудов. По другим сведениям, он защитил докторскую диссертацию по теме «Исследование и практическое применение прогрессивных методов использования каменного угля и его смесей для получения металлургического кокса». В 1965 году Зашквара покинул пост директора института и возглавил его лабораторию. Также, по совместительству, Василий Зашквара работал в 1966—1971 годах профессором кафедры химической технологии Харьковского инженерно-экономического института и читал курс технологии коксохимического производства. В звании профессора Василий Зашквара был утверждён решением Высшей аттестационной комиссии от 8 апреля 1941 года.

Василий Зашквара умер в 1989 году в Харькове.

Научная деятельность 
Во время работы в Украинском научно-исследовательском углехимическом институте, Василий Зашквара исследовал процессы хранения и подготовки угля к коксованию. Он поддерживал активное внедрение новой техники и технологий в углеподготовительном производстве. Занимался механизацией трудоёмких процессов на коксохимических заводах. Разработал первые в СССР мостово-гредерные перегружатели, оборудование молотковых измельчителей и вагоноопрокидывателей, был инициатором механизации угольных складов.

Зашквара занимался вопросами улучшения технико-экономических показателей доменного и коксохимического производств. В частности проблемами коксования и интенсификации процессов подготовки угольных шихт. Кроме того, Зашквара занимался технологией подготовки угля к коксованию, разработал её теоретические основы. Вместе с учёным А. К. Шелковым, была проведена работа по определению двух основных направлений предварительного нагрева шихт: глубокая сушка с нагревом до 100—120 °С и термическая подготовка с температурой до 250 °С. Эти направления позволили повысить производительность коксовых печей на 50 процентов и разрешили использовать в шихте большее количество малометаморфизованого угля.

Также учёный занимался подготовкой научных кадров, всего под его научным руководством защитилось восемь кандидатов наук. Василий Зашквара входил в состав Научного совета Государственного комитета при Совете министров СССР по координации научно-исследовательских работ «Новые процессы в коксохимической промышленности» и специализированного совета Высшей аттестационной комиссии при Украинском научно-исследовательском углехимическом институте. Плодотворно сотрудничал с научным журналом «Кокс и химия», входил в состав его редакционной коллегии, занимался рецензированием чужих научных работ и опубликовал много своих.

В биографическом сборнике «Провідні вчені Харківського національного економічного університету» Василия Зашквару охарактеризовали как «энергичный и эрудированный конструктор-новатор и исследователь коксохимического дела». В журнале «Кокс и химия» писали, что Василий Зашквара «высококвалифицированный специалист, талантливый инженер, творческой научный сотрудник».

Избранные публикации 
Всего Василий Зашквара был автором более 150 научных работ, в частности пяти монографий. Список избранных публикаций составлен согласно изданиям «Провідні вчені Харківського національного економічного університету» и «Энциклопедия современной Украины»:

 Американская коксохимическая промышленность: Атлас оборудования угольных и коксовых цехов на американских коксохимических заводах; Гипрококс. — Харьков: Гос. науч. техн. изд-во Украины, 1936. 97 с.
 Исследование углей Донецкого бассейна как сырья для коксования: [Сборник статей]. Ред. В. Г. Зашквара. Харьков; Москва Металлургиздат, 1951. 203 с.
 Подготовка углей к коксованию. Харьков: Металлургиздат, 1956. 252 с.
 Организация хранения коксующихся углей. Харьков: Металлургиздат, 1959. 253 с.
 Применение процессов сушки углей в кипящем слое в коксохимической промышленности. В. Г. Зашквара, Г. Ф. Возный, Ю. Б. Тютюнников, А. И. Ольферт. Москва: Недра, 1967. 85 с.
 Подготовка углей к коксованию. 2-е изд., доп. — Москва: Металлургия, 1967. 339 с.
 Подготовка углей к коксованию. В. Г. Зашквара, А. Г. Дюканов. — Москва: Металлургия, 1981. 60 с.

Личная жизнь 
Кроме научной и педагогической деятельности, Василий Зашквара активно занимался общественной и партийной работой. Он был членом Коммунистической партии Советского Союза с 1946 года, В течение 1948—1960 годов был депутатом Харьковского городского совета депутатов трудящихся, неоднократно избирался в состав партийного бюро Украинского научно-исследовательского углехимического института. Вёл активную работу по пропаганде коммунистической идеологии, занимался политическим просвещением граждан. В частности, успешную деятельность Василия Зашквары, в этом направлении, отмечал Пётр Родионов, в то время главный редактор журнала «Агитатор».

Много внимания Василий Зашквара уделял своему хобби — изобразительному искусству. В последние двадцать пять лет своей жизни, он принимал участие в 30 областных, республиканских и всесоюзных выставках. Много раз становился лауреатом фестивалей народного творчества.

Его сын Владимир был учёным-физиком.

Награды 
Василий Зашквара был награждён шестью орденами и пятью медалями. В том числе:
 орден Трудового Красного Знамени (1945, 1949, 1958)
 орден «Знак Почёта» (два награждения, одно в 1943 году)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 медаль «За восстановление предприятий чёрной металлургии Юга» (1948)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены КПСС
Преподаватели Харьковского национального экономического университета
Химики Украины
Химики СССР
Преподаватели Днепровского университета железнодорожного транспорта
Выпускники Днепровской политехники
Доктора технических наук